Adelmo Damerini (1880-1976) – musicologo, compositore e docente italiano
 Gino Damerini (1881-1967) – drammaturgo italiano
 Massimiliano Damerini (1951) – pianista e compositore italiano
 Virginia Damerini (XIX secolo–XX secolo) – cantante lirica italiana